Steinackerbach ist ein Gewässername:

 Steinackerbach (Medelsheimer Mühlbach), linker Zufluss des Medelsheimer Mühlbachs (zur Bickenalb) vor Medelsheim, Gemeinde Gersheim. Saarpfalz-Kreis, Saarland
 Steinackerbach (Perf) oder Dorfbach Bottenhorn, linker Zufluss der Perf bei Bottenhorn, Gemeinde Bad Endbach, Landkreis Marburg-Biedenkopf, Hessen
 Steinackerbach (Untere Argen).linker Zufluss der Unteren Argen bei Steinacker, Gemeindeteil Christazhofen, Argenbühl, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg